El Claustre del Col·legi de Sant Angelo és un edifici neoclàssic de Barcelona protegit com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
El 1985 es van enderrocar totes les dependències que quedaven del Col·legi de Sant Angelo conservant, només, el claustre. El claustre, de llenguatge classicista presenta unes galeries amb arcs de mig punt sobre pilastres de secció quadrada. Només se'n conserven les arcades exteriors i el mur amb finestres sobreposades, que s'ha incorporat a la nova caserna de la Guàrdia Urbana construïda entre el 1987 i el 1989.

Història 
De l'antic col·legi de Sant Àngel només en queda aquest claustre que actualment forma part de la caserna de la Guàrdia Urbana del districte de Ciutat Vella. El col·legi era de l'ordre mendicant dels carmelitans. Els frares carmelites ja tenien presència al Raval i un primer convent al carrer del Carme, on avui trobem l'Ateneu Barcelonès. El 1593 es va consagrar l'església del nou col·legi carmelita, impulsat per Josep Serrano. El convent va tancar el 1598 i es va reobrir el 1607. Més tard, l'edifici va funcionar com a hospital (entre 1694 i 1697) i va ser bombardejat el 1714. Per l'obertura del carrer Nou de la Rambla, a finals del segle XVIII, el col·legi va quedar afectat i se'n fa enderrocar l'església, per tornar-se a construir una de nova entre el 1786 i el 1792. Finalment, el 1835 la comunitat que hi residia va maxar.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Raval
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis del Raval